La Taça Ribeiro dos Reis 1963-1964 fu la 3ª edizione dell'omonima competizione creata in onore del giornalista sportivo António Ribeiro dos Reis. La squadra vincitrice fu il Benfica.

Squadre partecipanti e formula 
In questa edizione erano presenti 5 squadre di Primera Divisão e 27 squadre di Segunda Divisão. Le 32 squadre si sfidarono in quattro gironi da otto squadre in cui le prime avanzarono alle semifinali.

Primeira Divisão

5 squadre

Segunda Divisão

27 squadre

Gruppi

I Gruppo

II Gruppo

III Gruppo

IV Gruppo

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Voci correlate 
Primeira Divisão 1963-1964
Taça de Portugal 1963-1964

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1963
Calcio nel 1964
1963-1964